Golden Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Golden Hill Historic District (Bridgeport, Connecticut), NRHP-ID 87001404
 Golden Hill Historic District (Indianapolis, Indiana), NRHP-ID 91001163